Spring Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Spring Creek Township (Lee County, Arkansas)
 Spring Creek Township (Phillips County, Arkansas)
 Spring Creek Township (Illinois)
 Spring Creek Township (Black Hawk County, Iowa)
 Spring Creek Township (Mahaska County, Iowa)
 Spring Creek Township (Tama County, Iowa)
 Spring Creek Township (Kansas)
 Spring Creek Township (Becker County, Minnesota)
 Spring Creek Township (Norman County, Minnesota)
 Spring Creek Township (Douglas County, Missouri)
 Spring Creek Township (Howell County, Missouri)
 Spring Creek Township (Maries County, Missouri)
 Spring Creek Township (Ozark County, Missouri)
 Spring Creek Township (Phelps County, Missouri)
 Spring Creek Township (Shannon County, Missouri)
 Spring Creek Township (Nebraska)
 Spring Creek Township (North Dakota)
 Spring Creek Township (Ohio)
 Spring Creek Township (Logan County, Oklahoma)
 Spring Creek Township (Oklahoma County, Oklahoma)
 Spring Creek Township (Elk County, Pennsylvania)
 Spring Creek Township (Warren County, Pennsylvania)
 Spring Creek Township (South Dakota)